Die Lao League 2 2020 war die erste Saison der neugeschaffenen zweiten laotischen Liga.
Die Liga war auch als Commando Lao League 2 bekannt. Die Saison startete mit dem ersten Spieltag am 25. Juli 2020 und endete mit dem Endspiel am 10. Oktober 2020.

Es nahmen 14 Mannschaften teil.

Mannschaften

Gruppe A

Spieltage 
Stand: Saisonende 2020

|-
! colspan="4" | Spieltag 1

|-
! colspan="4" | Spieltag 2

|-
! colspan="4" | Spieltag 3

|-
! colspan="4" | Spieltag 4

|-
! colspan="4" | Spieltag 5

|-
! colspan="4" | Spieltag 6

|-
! colspan="4" | Spieltag 7

|}

Tabelle 

|}

Gruppe B

Spieltage 
Stand: Saisonende 2020

|-
! colspan="4" | Spieltag 1

|-
! colspan="4" | Spieltag 2

|-
! colspan="4" | Spieltag 3

|-
! colspan="4" | Spieltag 4

|-
! colspan="4" | Spieltag 5

|-
! colspan="4" | Spieltag 6

|-
! colspan="4" | Spieltag 7

|}

Tabelle 

|}

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele fanden am 26. September 2020  (Hinspiele) sowie am 3. Oktober 2020 (Rückspiele) statt.

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Spielstatistik

Finale 

|}

Spielstatistik

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2020

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2020

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Übersicht auf rsssf.com
 Lao League 2 in der Datenbank von globalsportsarchive.com

2020